Candemil peut désigner :

Toponymes

Candemil, une des paroisses civiles de la municipalité d'Amarante, située dans le district de Porto ;
Candemil, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Nova de Cerveira, située dans le district de Viana do Castelo.

Homonymie de toponyme